Cornhill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Cornhill, communauté du comté de Kings au Nouveau-Brunswick

Cornhill, ancienne rue de Boston

Cornhill, secteur d'Aberdeen en Écosse
Cornhill, village de l'Aberdeenshire
Cornhill, rue et district de Londres
Cornhill-on-Tweed, village du Northumberland

Voir aussi

Cornhill Insurance, compagnie d'assurance anglaise du groupe Allianz
Cornhill Magazine, ancienne revue londonienne de 1859 à 1975
Kornhill, complexe immobilier de Hong Kong

Homonymie de toponyme